Toto je seznam sídel v Chorvatsku začínajících na písmeno Z.

Reference

Chorvatské seznamy
Z